Il singolare del SAP Open 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 2003.

Lleyton Hewitt era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Andre Agassi ha battuto in finale 6–3, 6–1 Davide Sanguinetti.

Teste di serie

  Andre Agassi (campione)
  Paradorn Srichaphan (primo turno)
  James Blake (semifinali)
  Jan-Michael Gambill (secondo turno)

 Todd Martin (secondo turno) 
 Davide Sanguinetti (finale) 
 Nikolaj Davydenko (quarti di finale) 
 Kenneth Carlsen (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

SAP Open 2003
ATP Tour 2003